

Гранкур () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Гранкур () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма

Гранкур — місто в кантоні Во